Strada statale 93 – strada statale polacca
 Strada statale 93 Appulo Lucana – strada statale italiana